La désignation de Bayer Xi Centauri (ξ Cen / ξ Centauri) est partagée par deux étoiles ou système d'étoiles de la constellation du Centaure :

 ξ Centauri ;
 ξ Centauri.

Ils sont séparés de 0,66° sur le ciel.

Constellation du Centaure
Homonymie stellaire
Centauri, Xi